Длъбочица или Дълбочица () може да се отнася за:

 Длъбочица, село в община Крива паланка на Северна Македония;
 Длъбочица, село в община Старо Нагоричане на Северна Македония.